Melos steht für:
 Melos, Grundbegriff der melodisch orientierten antiken griechischen Musik
 altgriechische Namensform von Milos, einer Insel in Griechenland

 Melos (Zeitschrift), deutschsprachige Musikzeitschrift
 Melos Quartett, deutsches Streichquartett
 Melos Ensemble, britisches Kammermusikensemble
 Edition Melos, österreichischer Buchverlag
 Melos, Album (2008) von Vassilis Tsabropoulos

Melos ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Gottfried Melos (Johann Gottfried Mehlhose; 1770–1828), deutscher Gymnasialprofessor, Pädagoge und Buchautor

MELOS steht für:
 Mars Exploration of Life and Organism Search, japanisches Marsroverprojekt

MELOS